Принцеза Ирена од Грчке и Данске (; Кејптаун, 11. мај 1942) je принцеза Грчке и Данске и популарна пијанисткиња.

Породица 
Принцеза Ирена је треће дете по реду и ћерка Павла Грчког (1901-1964) и његове супруге Фредерике од Хановера (1917-1981). Она је такође сестра Софије од Грчке и бившег краља Константина II Грчког. Принцеза Ирена је слободна и нема деце.

Биографија 
Ирена је рођена у Кејптуну у Јужноафричкој Републици. Њена породица се преселила у Кејптун током првог светског рата. Године 1946. враћа се у Грчку и прима неопходну едукацију, поготово када је њен отац проглашен за краља након Референдума, 1947. године. Њена професорка пијаноа је била Гина Бахауер.

Као млада није имала прелепо детињство због Грчког грађанског рата који је био први пример послератне комунистичке побуне. Године 1964. Иренин отац умире од последица операције желуца. Његов син Константин преузима престо иако је криза у Грчкој била на највишем нивоу. 18. септембра венча се са Ана-Маријом од Данске.  21. априла 1967. године избија диктатура пуковника познатија и под именом Режим пуковника који приморавају породицу да оде у егзил.

Након диктатуре 
Након кратке посете Риму, Ирена и њена мајка одлазе у Ченај у Индији. Принцеза остаје у том граду све до смрти своје мајке, краљице Фредерике. Наставља студије и учи филозофију веданта. Након смрти своје мајке, одлази у Шпанију заједно са својом сестром Софијом. 
Од 1986. године, принцеза се бави хуманитарним борбама и заштитом животиња. Европска заједница одлучила је те године да закоље четири милиона говеда како би вештачки смањила производњу млека али Ирена се супродставља и шаље око 1000 говеда у Индију. Тамо се ове животиње сматрају светим, док се њихово млеко дели сиромашној деци.

Принцеза је 1986. створила фондацију под називом () непрофитну организацију која има за циљ да промовише солидарност међу народима и саосећање према животињама. Такође, активно учествује у многим добротворним акцијама и културним активностима.

Одштета 
Године 1994. њен брат, бивши краљ Константин, поднео је жалбу против владе Атине, Европском суду за људска права ради утврђивања његове имовине одузете од стране Хеленске републике. Успео је да врати половину. Након тога, марта, 2002. године, Ирена такође добија велику своту новца од грчке владе као накнаду  за одузимање имовине краљевске породице од стране Републике.

Породично стабло

Библиографија 
Eva Celada Rodríguez: periodista, escritora y gastrónoma

Референце 

Рођени 1942.
Принцезе
Грчка краљевска породица